Ein Grossist ist 

 allgemein ein Großhändler im Gegensatz zu einem Einzelhändler, siehe Großhandel
 speziell ein Pressegrossist, siehe Presse-Grosso

Siehe auch